Botha je lahko:
 Hermanus Nicolaas Wilhelm Botha, general
 Louis Botha, predsednik Vlade Južnoafriške republike
 Pieter Willem Botha, predsednik Vlade in države Južnoafriška republika
 Pik Botha, zunanji minister Južnoafriške republike